Канчёгинас () — литовский топоним:

 Канчёгинас — озеро в Швянчёнском районе
 Канчёгинас — село в Игналинском районе